FRMPD3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 810 амінокислот, а молекулярна маса — 199 209.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки